Агостони () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Агостони, Карло (1909 — 1972) — итальянский фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.
  (1893 — 1941) — итальянский велогонщик.

См. также 
 Кубок Агостони — итальянская индивидуальная велогонка имени Уго Агостони.